Miejscowości w Bośni i Hercegowinie 
 Korita – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie dziesiątym, w gminie Bosansko Grahovo
 Korita – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie dziesiątym, w gminie Tomislavgrad
 Korita – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie sarajewskim, w gminie Ilijaš
 Korita – wieś w kantonie sarajewskim, w gminie Ilijaš,
 Korita – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Bileća

 Miejscowości w Chorwacji
 Korita – wieś w żupanii dubrownicko-neretwiańskiej, w gminie Mljet
 Korita – wieś w żupanii karlowackiej, w gminie Rakovica
 Korita – wieś w żupanii pożedzko-slawońskiej, w mieście Lipik
 Korita – wieś w żupanii splicko-dalmatyńskiej, w gminie Otok

 Miejscowości w Słowenii
 Korita – wieś w gminie Idrija
 Korita – wieś w gminie Trebnje

 Miejscowości w pozostałych państwach
 Korita – wieś w gminie Qendër Skrapar w Albanii
 Korita – wieś w gminie Plav, w Czarnogórze